Marie José van België - Belgisch prinses
 Princesse Marie-José (schip, 1923) - Belgisch schip, vernoemd naar bovenstaande prinses